

Titres 

 Trepalium (2016), série télévisée française d’Antarès Bassis et Sophie Hiet.

Autres 
 Trepalium (2000), groupe de death metal français ;
 Trepalium, instrument de torture romain.